Fjumarela ima više značenja:
 Fjumarela (Katancaro)
 Fjumarela (Kozenca)
 Fjumarela (Ređo di Kalabrija)